SLZ může znamemenat:
 sportovní létající zařízení, ultralehké letadlo
 Sady, lesy a zahradnictví Praha, komunální, později státní podnik, viz nástupnickou organizaci Lesy hl. m. Prahy
 Slovenský lukostřelecký zväz
 sekce lidských zdrojů (Human Resources) např. v Dopravním podniku hl. m. Prahy (2011)
 SLZ PP ČR – správa logistického zabezpečení Policejního prezidia Policie České republiky
 SLZ – typové označení elektrických zdrojů z firmy Sanela Lanškroun
 São Luís, IATA kód mezinárodního letiště (Aeroporto Internacional de São Luís – Marechal Hugo da Cunha Machado) v Brazílii

slz 
 ISO 639-3 kód indonéského jazyka ma'ya (Sailolof, Salawati, Samate)

Související články 
 slza
 LZS

Externí odkazy